Haun ist der Familienname folgender Personen: 

 August Carl Haun (1815–1894), österreich-ungarischer Lithograf, geboren in Kremsier/Kroměříž, Böhmen.
 Darla Haun (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin
 Eberhard Haun (1949–1976), deutscher Fußballspieler

 Helmut Haun (1919–1999), deutscher Politiker (GB/BHE, GDP, CDU)
 Henry P. Haun (1815–1860), amerikanischer Politiker
 Johann Ernst Christian Haun (1748–1801), deutscher lutherischer Theologe 
 Johannes Haun (1871–1914), deutscher Marineoffizier der Kaiserlichen Marine
 Lindsey Haun (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Philipp Haun (* 1994), österreichischer American-Football-Spieler
 Susanne Haun (* 1965), deutsche Autorin und Künstlerin
 Thassilo Haun (* 1973), deutscher Tennisspieler und -trainer

 Haun (Adelsgeschlecht), Name eines uradligen Rittergeschlechts (auch Haune, Hunahe, Hune, Hun, de Huna, Huen, Heune, Hawn genannt), im 13. Jahrhundert zum ersten Mal urkundlich. Ihr Name nach ihrer Stammburg in heutigen Gemeinde Burghaun im Landkreis Fulda in Osthessen

Haun steht für: 

 Haun (Haag an der Amper), Ortsteil der Gemeinde Haag an der Amper, Landkreis Freising, Bayern
 Haun (Rattenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Haun (Zolling), Ortsteil der Gemeinde Zolling, Landkreis Freising, Bayern
 Haun (Schottland), Ort auf der schottischen Insel Eriskay

Siehe auch: 

 Hauen